23-й розыгрыш Кубка СССР состоялся в апреле-сентябре 1964 года. Обладателем Кубка во второй раз стало киевское «Динамо». Обладатель Кубка предыдущего года — московский «Спартак» — уступил ему в полуфинале. Первая стадия розыгрыша Кубка проходила в девяти зонах, победители которых встречались в финальном этапе.

Зональный этап

РСФСР

Зона 1 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 1 зоны РСФСР 1964 года.

 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 2 зоны РСФСР 1964 года.

 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 3 зоны РСФСР 1964 года.

 Зональный турнир.

Зона 4 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 4 зоны РСФСР 1964 года.

 Зональный турнир.

Зона 5 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 5 зоны РСФСР 1964 года.
 Зональный турнир.

Зона 6 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 6 зоны РСФСР 1964 года.

 Зональный турнир.

УССР

Зона 1 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 1 зоны УССР 1964 года.
 Зональный турнир.

Зона 2 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 2 зоны УССР 1964 года.
 Зональный турнир.

Зона 3 
В зональных матчах играли команды, выступавшие в классе «Б» 3 зоны УССР 1964 года.
 Зональный турнир.

Финальный этап 
В финальных соревнованиях приняли участие:
 17 команд I группы класса «А»
 26 команд (из 27) II группы класса «А», не играла в кубке команда «Локомотив» (Гомель)
 9 победителей зональных соревнований.

1/64 финала

1/32 финала

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала 

«Динамо» Москва — «Крылья Советов» Куйбышев

«Спартак» Москва — «Динамо» Киев

Финал 

«Динамо» (Киев) получило право на участие в Кубке кубков.

Примечания

Ссылки 
 Информация и протоколы о кубке СССР 1964 года
 Результаты на WildStat.ru
  и На сайте КЛИСФ (архивная страница)
 Протоколы матчей кубка СССР
 На сайте RSSSF

Кубок СССР по футболу
Футбол в СССР в 1964 году